Кобтаун има више значења:
 Кобтаун (Флорида)
 Кобтаун (Џорџија)